Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stephen Huss e Lee Pearson che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Jarkko Nieminen 7-5, 65-7, 6-4.

Teste di serie 

 Ionuț Moldovan /  Lovro Zovko (semifinali)
 Stephen Huss /  Lee Pearson (Campioni)

 Wesley Moodie /  Shaun Rudman (semifinali)
 Tuomas Ketola /  Jarkko Nieminen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2001